Перру́ () — фамилия, имеющая французское происхождение.

Персоналии 
 Перру, Патрик (Пэт) (род. 1962) — канадский кёрлингист, дважды чемпион мира.
 Перру, Франсуа (1903—1987) — французский экономист.
 Хупер-Перру, Джейн — канадская кёрлингистка, чемпионка мира, жена Пэта Перру.